32-й сезон Прем'єр-ліги Шрі-Ланки тривав із 24 червня 2016 року по 4 березня 2017 року. Усього брало участь 18 команд, що були поділені на дві групи. З кожної групи чотири найкращі команди переходили до чемпіонського раунду. Усі змагання проходили в одне коло. Удруге поспіль чемпіоном став ФК «Коломбо».

Учасники

Турнірна таблиця

Група A

Результати матчів

Група B

Результати матчів

Чемпіонський раунд

Результати матчів

Нагороди

Коментарі

Примітки

Джерела 
 
 

Сезони Прем'єр-ліги Шрі-Ланки